Каня () — польская фамилия.

Представители:
 Каня, Паула (род. 1992) — польская теннисистка.
 Каня, Станислав (1927—2020) — польский коммунистический партийно-государственный деятель.
 Каня, Эмануэль (1827—1887) — польский композитор, органист и музыкальный критик.